Pinasco puede hacer referencia a:

Personas 

Bruno Pinasco, conductor de televisión peruano.
Luis Ángel Pinasco, presentador de la televisión peruana.
Chiara Pinasco, actriz y conductora de televisión peruana.
Aldo Pinasco, productor peruano.
Santiago Pinasco, empresario y político argentino, intendente de la ciudad de Rosario entre 1904 y 1906.
Usuario Cpinasco, Entrenador de Fútbol y Entrenador de Arqueros uruguayo.

Miscelánea 

Copa Santiago Pinasco, torneo de fútbol organizado por la Asociación Rosarina de Fútbol.
Puerto Pinasco, localidad del departamento de Presidente Hayes, Paraguay.